Gençay Menge (* 18. April 1989 in Istanbul) ist ein türkischer Tischtennisspieler. Er ist Rechtshänder, Offensivspieler und verwendet die europäische Shakehand-Schlägerhaltung. Er nahm an zwölf Weltmeisterschaften und sechs Europameisterschaften teil.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Weltranglistenplatzierungen
 Spielerprofil auf gewo-tt.com (englisch)

 Spielerprofil auf olimpiyat.org (türkisch)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Türkei)
Universiadeteilnehmer (Türkei)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2011
Mittelmeerspielesieger (Tischtennis)
Türke
Geboren 1989
Mann